West Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 West Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 West Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex
 West Green – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn